Drobysheve (   , pronunciado [drɔbɪʃewe] ;   ) es un asentamiento de tipo urbano en el óblast de Donetsk, en el este de Ucrania, a unos 122 kilómetros del centro de la ciudad de Donetsk, a unos 57 kilómetros de Sievierodonetsk y unos  de Lyman.

El asentamiento fue atacado por las fuerzas rusas durante la invasión rusa de Ucrania en 2022 y estuvo ocupado hasta su liberación por las fuerzas ucranianas durante la contraofensiva de Járkov el 30 de septiembre de 2022.

Referencias 

Wikipedia:Artículos con coordenadas en Wikidata
Localidades del óblast de Donetsk